JSU steht für:
 Jacksonville State University
 Jackson State University, historisch afroamerikanische Hochschule in Mississippi
 Maniitsoq Airport (IATA-Code), Flughafen von Maniitsoq, Grönland

Abkürzung